Turneul de tenis de la Wimbledon 2011 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la  All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. Turneul principal a început luni, 20 iunie 2011 și s-a încheiat duminică, 3 iulie 2011.

Campioni
Novak Djokovic l-a învins în finală pe campionul en-titre Rafael Nadal câștigând titlul la simplu masculin. A fost primul său titlu de Grand Slam la Wimbledon și al treilea titlu major la general. Atât Djokovic, cât și Nadal au fost în competiție pentru nr. 1 în clasamentul ATP la simplu. Câștigând meciul său din semifinală împotriva lui Jo-Wilfried Tsonga, Djokovic a câștigat pentru prima dată locul 1 mondial, ceea ce a marcat pentru prima dată din 2 februarie 2004 când nici Federer, nici Nadal nu s-au clasat pe locul 1.

Petra Kvitová a învins-o în finală pe campioana din 2004, Maria Șarapova, câștigând titlul la simplu feminin. A fost prima ei finală de Grand Slam și primul titlul. Kvitová a devenit primul jucător născut în anii 1990 care a câștigat un titlu de Grand Slam, prima jucătoare cehă care a câștigat titlul la Wimbledon de la Jana Novotná în 1998, precum și prima jucătoare stângace care a câștigat titlu la Wimbledon de la Martina Navratilova în 1990.

Frații americani Bryan i-au învins în finală pe Robert Lindstedt și Horia Tecău, câștigând titlul la dublu masculin.

Květa Peschke și Katarina Srebotnik le-au învins pe Lisicki și Stosur în finală câștigând titlul la dublu feminin. A fost primul titlu de Grand Slam pentru ambele jucătoare și în urma victoriei au ocupat locul 1.

Perechea austriaco-cehă Jürgen Melzer și Iveta Benešová a învins în finală perechea Mahesh Bhupathi și Elena Vesnina câștigând titlul la dublu mixt. A fost primul titlu de Grand Slam pentru ambii jucători.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Premiul total pentru campionatele din 2011 a fost de 14.600.000 de lire sterline. Câștigătorul titlului de simplu masculin și feminin a câștigat fiecare câte 1.100.000 de lire sterline.

* per echipă

Note

Legături externe 

 

2011
Wimbledon
2011 în Londra